

Patronymes 
Dolmatov (masculin ; ) ou Dolmatova (féminin ; ), également Dolmatoff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Dolmatov (1976-2013)
 Oleg Dolmatov (1948-)
 Sergueï Dolmatov (1959-)

Patronyme russe